Парламентские выборы на Кипре проходили 5 сентября 1976 года. В результате победу одержал Демократический фронт, получивший 21 место из 35. Явка составила 85,3 %.

Выборы проходили по мажоритарной системе. Во всех 35 округах победила коалиция Демократический фронт-АКЭЛ- Движение за Социал-демократию.

Коалиция ДНП-ДД проиграла выборы в всех округах.

Результаты

Примечания 

Кипр
Выборы на Кипре
1976 год на Кипре